Pontocythere är ett släkte av kräftdjur. Pontocythere ingår i familjen Cushmanideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Pontocythere